

Sciences 

 Lune bleue (astronomie) : une année civile comporte habituellement 12 pleines lunes, parfois 13. Cette treizième pleine lune "supplémentaire" est appelée "lune bleue" ; abusivement, on appelle aussi "lune bleue" la seconde pleine lune d'un même mois (par exemple, celle du  qui a suivi celle du ).

Culture populaire

Romans 

 Lune bleue est le huitième tome de la série Anita Blake de Laurell K. Hamilton.
 Lune bleue est le second tome de la série Éternels d'Alyson Noël.
 Dans La Guerre des Clans, Lune Bleue est l'ancien nom du personnage Étoile Bleue.

Divers 

 Dans Les Schtroumpfs, la pleine lune est parfois vue bleue, du village des Schtroumpfs. Cela annonce un heureux évènement, généralement l'arrivée d'un bébé schtroumpf ;
 dans le dessin animé, l'épisode dans lequel cet événement se produit s'appelle  Le jour de la lune bleue.
 Dans l'univers de Glorantha, la lune bleue est un astre mort éparpillé dans le monde. Ses restes sont conservés par ses prêtres, alliés à la déesse de la nouvelle Lune, la lune rouge.
 La Lune était bleue, film américain réalisé par Otto Preminger, sorti en 1953.

Voir aussi 
 Lune noire
 Blue Moon

Références